Валла — фамилия. Известные носители:
 Валла (Библия)
 Валла, Джорджо (ок. 1447—1500) — итальянский гуманист, филолог, математик и теоретик музыки.
 Валла, Ксавье (1891—1972) — французский политик-коллаборационист. Генеральный комиссар по еврейским делам правительства Виши.
 Валла, Лоренцо (1407—1457) — итальянский гуманист, родоначальник историко-филологической критики, представитель исторической школы эрудитов.

См. также 
 Валла-Валла